Drużynowe Mistrzostwa RFN w sporcie żużlowym - coroczny cykl zawodów mający wyłonić najlepszą drużynę klubową w Republice Federalnej Niemiec.

Medaliści 
Lista klubów, które stawały na podium w Drużynowych Mistrzostwach RFN na przestrzeni lat 1973-1990:

Zobacz też 
 Bundesliga żużlowa
 Wschodnioniemiecka liga żużlowa